Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Großer Kurfürst,  signifiant Grand Électeur en allemand :
 le , une frégate blindée de classe Preussen lancée en 1875 ;
 le , un cuirassé de classe König lancé en 1913 ;

Grosser Kurfurst